Polland ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Polland (1920–2006), deutscher Fußballspieler
 Rudolf Polland (1876–1952), österreichischer Dermatologe
 Edith Polland-Dülfer (1931–2018), deutsche Künstlerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Poland
 Pölland
 Bolland